Konge i Danmark: Valdemar den Store enekonge fra 1157-1182

Se også 1180 (tal)

Begivenheder 
 Der berettes første gang om brug af glasspejle
 Filip 2. August bliver konge af Frankrig indtil sin død 14. juli 1223.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
80
Artikler om enkelte år